cwm (от англ. Calm Window Manager) — стековый менеджер окон для X Window Manager. Не смотря на то, что изначально cwm разработан для OpenBSD, портативные версии доступны для других Unix-подобных операционных систем.

Описание 
cwm - это стековый менеджер окон, не занимающий много места и простой в использовании. 

cwm включает в себя несколько меню:

 меню запуска приложений
 меню окон (поиск запущенных приложений)
 меню SSH
 меню переключения между оконными менеджерами

Все эти меню работают по принципу «поиск по мере ввода».

cwm позволяет использовать при работе только клавиатуру, что делает его подходящим для использования в качестве терминального мультиплексора. Кроме того, он позволяет пользоваться курсором при помощи клавиатуры.

Восприятие 
cwm, как правило, тепло воспринимается в сообществах программного минимализма. cwm так же хвалят за его гибкость, простоту использования и факт того, что им можно пользоваться без мыши.

Примечания  

Оконные менеджеры X Window System
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
OpenBSD